Лев Васи́льевич Пирого́в (род. , ) — российский литературный критик, публицист.

Краткая биография 
Служил в Советской армии. Окончил филологический факультет Ставропольского государственного педагогического университета; затем преподавал культурологию в том же вузе.

Работал в «Литературной газете», в «Независимой газете» / НГ Ex Libris. Сотрудничал с газетами «Вечерняя Москва», «Культура», «Моя семья», с интернет-изданиями «Русский журнал», «Взгляд», «Перемены», «Свободная пресса», «Спутник и Погром», «Топос» и др.

Ныне главный редактор Издательского дома «Литературная учёба». Главный редактор журнала «Лучик 6+» .

Книги 
 Хочу быть бедным. — М. — Владимир, 2011. — 348, [1] с. — ISBN 978-5-17-073889-2
 Упирающаяся натура. — [электронная книга], 2012
 Первый после Пушкина. — [электронная книга], 2016

Мнения 

Восторженные отзывы о Пирогове и сборнике «Хочу быть бедным» написали Дмитрий Володихин и Андрей Рудалёв.

По словам Володихина, Пирогов — «ярко выраженный почвенник, смеющий заявлять, что без почвы вообще ничего доброго в литературном творчестве быть не может. <…> Никто его слушать не станет, но он прав. Правда его проста: верь, не ври, сочувствуй людям. <…>».

По словам Рудалёва, — Пирогов «отталкиваясь от литературного информационного повода, уходит в свой лес, где нарубает философические письма. <…> Пирогов — социокультурный мыслитель, пишущий адекватный дневник нашего времени».

Литератор Владимир Гугнин (Гуга) упомянул Пирогова как «ядовитого и неуправляемого критика, склонного к национализму».

Прочее 
В интервью 2010 года Л. Пирогов назвал своей лучшей статьёй текст «Дезертиры вечности» .

Примечания

Ссылки 
 Публикации в «Независимой газете» 
 Публикации в «Литературной газете» 
 Блог  в «Живом журнале»
 Публикации на svpressa.ru 
 Публикации на peremeny.ru 
 Публикации на topos.ru 
 Публикации  в газете «Культура»
 Публикации  в интернет-газете «Взгляд»
 Л. Пирогов. Хочу, чтобы больно и некрасиво, // Независимая газета (доклад на вручении премии «Антибукер», январь 2001)
 Л. Пирогов. Как убивали русскую литературу (запись в Facebook, апрель 2016)
 Пирожки с котятами  <интервью Игорю Панину> // Литературная газета, 27 июля 2011, № 30 (6332)
 В. Ширяев. Прост как правда — Лев Пирогов (прозванный за простоту Василичем)  // Урал, 2011, № 11

Выпускники Ставропольского государственного университета
Литературные критики России
Публицисты России